A 44.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 8 de maio a 13 de maio de 1990 com um percurso de 859 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Moutier, e final em Genebra.
 
O vencedor foi o francês Charly Mottet, cobrindo a prova a uma velocidade média de 40,2 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1990
1990 na Suíça
1990 no ciclismo